Lenzites är ett släkte av svampar. Lenzites ingår i familjen Polyporaceae, ordningen Polyporales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar. 

Lenzites omfattar omkring 20 arter med mussellik, läder- eller korkartad hatt, vars undersida är beklädd med radierande, genom tvärväggar förbundna plattor och vitt sporpulver. Bland dess arter märks Vedmusslingen, (Lenzites saepiaria) och Björkmusslingen (Lenzites betulina).

Källor

Externa länkar 

Basidiesvampar
Lenzites